San Donato se poate referi la:

 San Donato di Ninea, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 San Donato Milanese, comună din provincia Milano, Italia
 San Donato di Lecce, comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia
 San Donato Val di Comino, comună în Provincia Frosinone, Lazio din Italia